Opos szary, opos okularowy (Philander opossum) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Opos szary występuje w zależności od podgatunku:
 P. opossum opossum – Gujana oraz północna i wschodnia amazońska Brazylia.
 P. opossum canus – zachodnia Nizina Amazonki w Brazylii, wschodnim Peru i północnej i wschodniej Boliwii, także w Paragwaju (Górny Paragwaj, Presidente Hayes i Ñeembucú) i północnej Argentynie (Formosa i Chaco).
 P. opossum fuscogriseus – Honduras na południe do północnej i zachodniej Kolumbii i na północ wzdłuż pacyficznych nizin do południowego Ekwadoru.
 P. opossum melanurus – pacyficzne niziny Kolumbii i północnego Ekwadoru.

Wygląd 
Długość ciała (bez ogona) 20–33,1 cm, długość ogona 19,5–33,5 cm; masa ciała 200–674 g. Futro barwy czarnoszarej lub łupkowoszarej. Jako jedyny z dydelfowatych ma na czarnym tle białe obrączki wokół oczu (okulary). Brzuch szarobiały lub biały. Ogon prawie do połowy czarny, potem jasnocielistej barwy, podobnie jak stopy i nos. Nazywany jest również cuica.

Środowisko życia 
Deszczowe lasy tropikalne, wilgotne lasy i zakrzewienia przybrzeżne oraz wilgotne środowiska w krajobrazie rolniczym.

Tryb życia 
Aktywny wyłącznie nocą. Odżywia się małymi zwierzętami, m.in. żabami, ale również soczystymi owocami. W ciągu roku przychodzi na świat 4-5 młodych.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dydelfowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1758 roku